Lizzano (Apulië), een gemeente in de Italiaanse provincie Tarente
Lizzano (Cesena), een plaats in de Italiaanse gemeente Cesena